Il doppio del torneo di tennis Nottingham Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Luke Jensen e Murphy Jensen che hanno battuto in finale Patrick Galbraith e Danie Visser 6-3, 5-7, 6-4.

Teste di serie

 Jan Apell /  Jonas Björkman (quarti di finale)
 Rick Leach /  Jared Palmer (semifinali)

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (campioni)
 Patrick Galbraith /  Danie Visser (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nottingham Open 1995
ATP Tour 1995